Франкфуртский собор — многозначный термин:
 Франкфуртский собор — самый большой христианский храм Франкфурта-на-Майне
 церковные соборы, проходившие во Франкфурте-на-Майне:
 Франкфуртский собор 794 года
 Франкфуртский собор 1007 года
 Франкфуртский собор 1027 года